Born to Be Bad ist der Name folgender Filme:

 Born to Be Bad (1934), US-amerikanischer Spielfilm von Lowell Sherman 
 Born to Be Bad (1950), US-amerikanischer Spielfilm von Nicholas Ray